Genn est un patronyme porté notamment par :

 Felix Genn (1950-), prélat catholique allemand ;
 Leo Genn (1905-1978), acteur britannique.

Homonymie de patronyme